Die Liste von Glocken in Deutschland verzeichnet einige der schwersten Glocken in Deutschland. Schwerste Glocke und die einzige mit dem Schlagton c0 ist die Petersglocke im Kölner Dom. Die mit 26.250 kg noch schwerere Kaiserglocke, die ebenfalls im Kölner Dom aufgehängt war, wurde 1918 eingeschmolzen.

Die Tabelle ist sortierbar. Nicht mehr läutbare Glocken wurden in der Spalte Bemerkungen mit nicht läutbar kenntlich gemacht. Dort wo verfügbar wurde unter dem Bild eine Audiodatei mit dem Glockenklang eingefügt.

Weblinks 

 Walter Schäfer: Glocken in Deutschland (Stand Januar 2021) PDF
 Handbuch der Stück- und Glockengießer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deutschland überlieferten Glocken
 dw.com/de, Süßer die Glocken nie klingen!
 glockenmuseum.de, Bibliothekskatalog des Deutschen Glockenmuseums e. V. pdf
 deutsche-kirchen.de, Kirchen mit Glockengeläut

Einzelnachweise 

Liste (Glocken)
!